De 28e editie van de UEFA Cup werd door AC Parma gewonnen in de finale tegen het Franse Olympique de Marseille.

Eerste voorronde

Tweede voorronde

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

 *  Vet is bekerwinnaar

Externe links 
Officiële website
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1998/99